Sabrina, sekrety nastoletniej czarownicy (ang. Sabrina: Secrets of a Teenage Witch, 2013–2014) – indyjsko-francusko-amerykański serial animowany stworzony przez Dana DeCarlo i George’a Gladira, powstały na podstawie komiksów wydawnictwa Archie Comics – Sabrina the Teenage Witch. Wyprodukowany przez MoonScoop, DSK Group India, Laughing Lion i Telegael Teoranta.

Premiera serialu miała miejsce 12 października 2013 roku na amerykańskim kanale Hub Network. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 6 lipca 2014 roku na antenie Disney Channel.

Fabuła 
Serial opowiada o losach nastoletniej dziewczyny imieniem Sabrina, która jest pół-czarownicą i pół-człowiekiem. Dziewczyna prowadzi podwójne życie jako zwykła uczennica szkoły średniej, a drugie jako czarownica w magicznym świecie. Sabrina to jedyna osoba, która ma zdolność do walki z wrogami, a także próbuje zachować swoją sekretną tożsamość jako czarownica przed wszystkimi ludźmi wokół niej.

Obsada 
 Ashley Tisdale – Sabrina Spellman
 Ian James Corlett –
 Salem,
 Profesor Geist
 Tabitha St. Germain – 
 Hilda Spellman,
 Veralupa
 Erin Mathews –
 Zelda Spellman,
 Jessie
 Maryke Hendrikse –
 Amy,
 Londa
 Kathleen Barr –
 Enchantra,
 Tiffany Titan,
 Zanda
 Matthew Erickson – Harvey Kinkle
 Andrew Francis – Ambrose
 James Higuchi – Shinji
 David A. Kaye – Jim

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Indyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013